Le tournoi de tennis de Porto Rico est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute à San Juan du 5 au .

Nancy Richey remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Porto Rico

Navigation 

dames 1965
Porto Rico
1965 aux Amériques
Tennis en avril 1965